Премия имени И. М. Сеченова — научная награда Академии наук СССР, была учреждена в 1956 году с формулировкой «за выдающиеся научные работы в области общей физиологии».
В соответствии с решением Президиума АН СССР 1959 года, определившим основные принципы присуждения наград, премию присуждали раз в три года.

Премия названа в честь выдающегося русского физиолога и биолога Ивана Михайловича Сеченова.

Награждённые учёные

Примечания 

Списки лауреатов премий
Сеченова
Награды по алфавиту
Биологические награды
Биология в России
Физиология